Финал Золотого кубка КОНКАКАФ 2019 года стал 15-м финалом самого важного футбольного события Северной Америки, завершив розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ 2019, футбольного турнира, проводимого под эгидой КОНКАКАФ среди национальных сборных стран региона. Матч прошёл 7 июля 2019 года на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго. В финале встречались сборная Мексики (двенадцатый раз в финале) и сборная США (четырнадцатый раз). Победителем турнира в восьмой раз стали мексиканцы, выигравшие в финале со счётом 1:0.

Путь к финалу

Статистика матча 

Помощники судьи: Уильям Арриета
 Умберто Панжож
Четвёртый судья: Хуан Габриель Кальдерон

Ссылки 
 Золотой кубок КОНКАКАФ , goldcup.org

2019
КОНКАКАФ
Спорт в США в 2019 году
Матчи сборной Мексики по футболу
Матчи сборной США по футболу